Amerikai Egyesült Államok
 Port Huron (Michigan)
 Port Huron Township (Michigan)